Beni Amar (arabisch: الشط) ist eine algerische Gemeinde in der Provinz El Tarf mit 26.758 Einwohnern. (Stand: 1998)

Geographie 
Beni Amar befindet sich westlich der tunesischen Grenze. Im Norden befindet sich die Meeresküste. Umgeben wird Beni Amar von Ben Mehdi im Norden und von El Bouni im Westen.

Einzelnachweise 

Ort in Afrika
Ort in Algerien
Provinz El Tarf